Василий Вакуленко:
 Вакуленко, Василий Михайлович (псевдонимы: Баста и Ноггано; род. 1980) — российский рэпер и певец.
 Вакуленко, Василий Фёдорович (род. 1947) — генерал-майор Службы безопасности Украины.